Löwenhund bezeichnet verschiedene Hunderassen:
Chow-Chow
Lhasa Apso
Pekingese
Shih Tzu
Rhodesian Ridgeback, da manchmal Afrikanischer Löwenhund genannt